Praia do Porto da Barra (Salvador)
 Praia do Farol da Barra (Salvador)
 Praia da Barra (Gafanha da Nazaré)

Barra